Лене Онес (норв. Lene Aanes; нар. 18 липня 1976(19760718), Нарвік) — норвезька борчиня вільного стилю.
 Сент-Онес (фр. Saint-Aunès) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро. 
 Онес-е-Лаарі (фр. Onesse-Laharie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.